Nikonow oder Nikonowa ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Iwanowitsch Nikonow (* 1946), russischer Politiker 
 Matrjona Dmitrijewna Nikonowa (1881–1952), Heilige der russisch-orthodoxen Kirche
 Walentina Gennadijewna Nikonowa (* 1952), sowjetische Fechterin
 Wiktor Petrowitsch Nikonow (1929–1993), sowjetischer Politiker
 Wjatscheslaw Alexejewitsch Nikonow (* 1956), russischer Politiker
 Wladimir Leonidowitsch Nikonow (1937–2020), sowjetischer Balletttänzer

Nikonov steht für:
 (2386) Nikonov, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 russisches Sturmgewehr AN-94, entwickelt durch Gennadij Nikonow